Leichtle puede referir a:

Leichtle (apellido)
 Anna von Leichtle (?-1560),  Monja en el monasterio de Urspring
 Johann Georg Leichtle (1818-1880), albañil alemán y ancestro directo del apellido Leichtle en Chile.
 Adolf Leichtle (1841–1913), arquitecto e historiador alemán.
 Christian Leichtle (1892–1949), profesor alemán, fundador del centro de educación para adultos de Heilbronn.
 Wilhelm Leichtle (* 1940), político alemán (SPD),  Miembro del Parlamento de Baviera (1986-2008).
Alejandra Vázquez Leichtle (1971), ingeniera civil industrial chilena, gobernadora de la Provincia de Talagante entre 2008 y 2010.
Meike Leichtle (2000), Golfista alemana.

Referencias